Pernegger ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Pernegger (1603–1664), deutscher Bildhauer
 Karin Pernegger (* 1973), österreichische Kunsthistorikerin